Arto puede referirse a:
La localidad de Huesca Arto.
El nombre común de la planta Crataegus monogyna.
El nombre común de la planta Hippophae rhamnoides.
El nombre común de la planta Lycium barbarum.
El nombre común de la planta Lycium europaeum.
El nombre común de la planta Maytenus senegalensis 
El nombre común de la planta Rhamnus saxatilis
El nombre común de la planta Zea mays.
El nombre común de la planta Ziziphus lotus.
Un poco conocido apellido de origen español que es Arto'''.

Vasquismos